Ла-Буексьє́р (, Бр. Beuzid ar C'hoadoù) — муніципалітет у Бретань (Франції) , департамент Іль і Вілен. Населення — 4296 осіб (2015).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 20 км на північний схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1409 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3708,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Буексьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Буексьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ла-Буексьєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен